CAD kan syfta på:

 CAD – datorframtagna ritningar, se Datorstödd konstruktion
 CAD – valutakoden enligt ISO 4217 för Kanadensisk dollar
 CAD – ett DNA-enzym Caspase Activated DNAase, se apoptos
 CAD – IATA:s kod för en flygplats i Cadillac, Michigan, USA, se Wexford County Airport